Сен-Жюлье́н-пре-Бор (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бор-лез-Орг. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19218.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Лиможа, в 55 км к востоку от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Жюльен-пре-Бор.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 422 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 262 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 190 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 190 активных работали 172 человека (94 мужчины и 78 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 72 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез